Roensch steht für

 Georg Roensch (1861–1923), Berliner Architekt
 Karl Roensch (1858–1921), deutscher Fabrikbesitzer und Stadtverordnetenvorsteher